Aardrijkskunde
Morrison (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Morrison (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Morrison (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Morrison (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Morrison (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Morrison (Tennessee), plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Morrison Bluff, plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Morrison County, county in de Amerikaanse staat Minnesota

Personen met de achternaam Morrison
Howard Morrison, Nieuw-Zeelands entertainer
James Morrison (doorverwijspagina)
Jennifer Morrison, Amerikaans actrice en model
Jim Morrison, Amerikaans zanger en dichter
John Morrison, artiestennaam van de Amerikaanse professioneel worstelaar John Hennigan (worstelaar)
Marion Robert Morrison, echte naam van de Amerikaanse acteur John Wayne
Matthew Morrison, Amerikaans acteur
Shelley Morrison, Amerikaans actrice
Temuera Morrison, Nieuw-Zeelands acteur
Tommy Morrison, Amerikaans bokser
Toni Morrison, Amerikaans schrijfster, Nobelprijs voor de Literatuur in 1993
Van Morrison, Noord-Iers zanger en muzikant
Walter Frederick Morrison, Amerikaans uitvinder en ondernemer, uitvinder van de frisbee

Andere
Morrison (clan), Schotse clan op de Hebriden

Zie ook 
Morrisons, supermarktketen
Morrisonville (doorverwijspagina)